BRD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 362 амінокислот, а молекулярна маса — 152 219.

Кодований геном білок за функціями належить до регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, пошкодження ДНК, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки